

Göritz – comune del Brandeburgo
 Göritz – frazione della città di Vetschau/Spreewald (Brandeburgo)
 Göritz – località della frazione di Serno della città di Coswig (Anhalt) (Sassonia-Anhalt)

Göritz, oggi Górzyca – comune del voivodato di Lubusz

Pagine correlate 
Goritz – pagina di disambiguazione